A tang jelentései lehetnek:

 Tang-dinasztia
 Tang, kínai vezetéknév
 thang vagy tang, koreai leves
 Tang osztályú tengeralattjáró